Бынгкан:

 Бынгкан — провинция в восточной части Таиланда.
 Бынгкан — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.